Bahnhofstraße 21 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Bahnhofstraße 21 (Arzberg)
 Bahnhof Ebertsheim
 Bahnhofstraße 21 (Gunzenhausen)
 Bahnhofstraße 21 in Langendernbach, siehe Langendernbach #Bahnhofstraße 21